Amerikai Egyesült Államok
 Enright (Arkansas)
 Enright (Illinois)
 Enright (Oregon)
 Enright (Texas)